Boone kan syfta på:

Geografi

Geografi

USA 

 Boone, North Carolina – en ort i Watauga County, 
 Boone, Iowa, countyhuvudort, Boone County, 
 Boone, Colorado – en ort i Colorado, Pueblo County,

Se även 
 Boone County

Robotskapade USAförgreningar